Stockhorner von Starein ist der Name folgender Personen:

 Joseph Ernst Stockhorner von Starein (1764–1834), badischer Generalleutnant 
 Karl Stockhorner von Starein (1773–1843), badischer Generalleutnant 
 Karl Friedrich Stockhorner von Starein (1804–1873), Abgeordneter der badischen Zweiten Kammer 
 Ludwig Stockhorner von Starein (1768–1841), badischer Generalmajor 
 Otto Stockhorner von Starein (1840–1925), deutscher Jurist und Historiker